Ри́хард (Риха́рд, Рикард; , ) — немецкое имя, а также фамилия.

Носители имени
 Рихард II (граф Амьена)
 Ришар Сен-Викторский — богослов-мистик XII в. Упоминается Данте Алигьери в разделе «Рай» в «Божественной комедии».

Носители фамилии
 Рихард, Даниил Робертович — казахстанский футболист, вратарь.
 Фрида Рихард — австрийская актриса.
Прочее
 Б5-Рихард — секретный подземный военный завод нацистской Германии в Чехии.

См. также 
 Ричард
 Риккардо